Алекса́ндр Альфре́дович Бек (, Саратов — 2 ноября 1972, Москва) — русский советский писатель, военный корреспондент.

Биография 
Родился в семье генерала медицинской службы, главного врача военного госпиталя Альфреда Владимировича Бека. Окончил 2-е Саратовское реальное училище. 

В 1919 году вступил в Красную Армию. В Гражданскую войну служил на Восточном фронте под Уральском и был ранен. Привлёк к себе внимание главного редактора дивизионной газеты, по его заказу написал несколько репортажей, с чего и началась его литературная деятельность. После этого стал первым редактором газеты «Красное Черноморье».

Стал писать очерки и рецензии для газет «Комсомольская правда», «Известия». С 1931 года сотрудничал в редакциях «История фабрик и заводов» и «Люди двух пятилеток», в созданном по инициативе М. Горького «Кабинете мемуаров».

В Великую Отечественную войну вступил в Московское народное ополчение, в Краснопресненскую стрелковую дивизию. Участвовал в боевых действиях под Вязьмой в качестве военного корреспондента. Дошёл до Берлина, где встретил День Победы.

В 1956 году был членом редколлегии альманаха «Литературная Москва».

В свои последние годы жил в Москве, в доме ЖСК «Московский писатель» по адресу улица Черняховского, дом 4.

Похоронен в Москве, на Головинском кладбище.

Личная жизнь 
 Жена — писатель и архитектор Наталия Всеволодовна Лойко (1908—1987, первый муж Александр Шаров).
 Приёмный сын — экономист Михаил Александрович Бек (1940—2018).
 Дочь — поэт и литературный критик Татьяна Бек (1949—2005).

Творчество 
Первая повесть Бека «Курако» написана в 1935 году по впечатлениям от поездки на новостройку в город Новокузнецк.

Самая известная повесть Бека «Волоколамское шоссе» была написана в 1942—1943 годах. Она стала любимым произведением Фиделя Кастро и Че Гевары. Главным героем повести стал Герой Советского Союза командир батальона старший лейтенант (впоследствии гвардии полковник, командир дивизии) Бауыржан Момыш-Улы. Продолжением этой повести стали написанные в 1960 году повести «Несколько дней» и «Резерв генерала Панфилова».

После войны Бек написал серию очерков о Маньчжурии, Харбине и Порт-Артуре. Ряд его произведений посвящён металлургам (сборник «Доменщики», повести «Новый профиль», роман «Молодые люди»).

Прототипом главного героя написанного в 1956 году романа «Талант (Жизнь Бережкова)» стал крупнейший конструктор авиационных двигателей А. А. Микулин.

В центре написанного в 1965 году романа «Новое назначение» И. Ф. Тевосян, занимавший при И. В. Сталине должность министра металлургической промышленности и чёрной металлургии. В романе не звучали диссидентские взгляды, однако он был снят из номера после того, как был объявлен к публикации в журнале «Новый мир». Определённую роль в запрещении романа сыграла вдова Тевосяна О. А. Хвалебнова, решившая, что «Новое назначение» раскрывает лишние подробности частной жизни её покойного супруга. Роман был впервые опубликован в ФРГ в 1972 году, а в СССР — только в 1986 году.

Неоконченный роман «На другой день» (1967—1970 годов), впервые опубликованный в 1989 году (журнал «Дружба народов», 1989 год, № 8—9), посвящён молодости И. В. Сталина.

Библиография

Экранизации 
 1967 — За нами Москва (экранизация повести «Волоколамское шоссе»)
 1970 — Сохранившие огонь  (экранизация повести "Письмо Ленина")  
 1979 — Талант (экранизация романа «Талант (Жизнь Бережкова)»)
 1983 — День командира дивизии (экранизация очерка «День командира дивизии» из сборника «Несколько дней»)
 1990 — Канувшее время (экранизация романа «Новое назначение»)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Александра Бека

Русские писатели XX века
Похороненные на Головинском кладбище
Выпускники Саратовского второго реального училища
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Писательская рота
Писатели Саратова
Участники Гражданской войны в России (красные)